Le championnat des joueurs 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 4 au 10 mars 2019 au Preston Guild Hall de Preston en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise Coral. Elle est la deuxième étape de la coupe Coral.

L'événement compte un total de 16 participants, qualifiés selon leur nombre de points accumulés au cours de la saison 2018-2019. Le vainqueur remporte une prime de .

Faits marquants 
Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan. Il s'était imposé contre Shaun Murphy en finale 10 à 4. Il défend son titre en battant sur le même score Neil Robertson. Le tournoi est également marqué par le millième century signé par O'Sullivan, lors de la toute dernière manche du tournoi. L'anglais devient le premier joueur à dépasser ce cap symbolique et remporte ainsi une trente-cinquième victoire majeure. Le meilleur break est toutefois détenu par le finaliste Neil Robertson, car O'Sullivan a empoché la bille blanche avec la bille noire lors de son millième century, ramenant ainsi la valeur de ce break de 141 à 134 points et provoquant l'hilarité de l'australien.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifiés 
Les joueurs qualifiés sont les joueurs ayant remporté le plus de points entre les Masters de Riga 2018 et le Snooker Shoot-Out 2019.

Tableau

Finale

Centuries 
 140, 120, 107, 101  Neil Robertson
 134, 116, 116, 106, 105, 101  Ronnie O'Sullivan
 131, 118  Mark Williams
 121, 110  Jack Lisowski
 121  Mark Selby
 115, 113, 106, 105, 104, 100  Judd Trump
 110, 104  Barry Hawkins
 108  Mark Allen

Voir aussi 
 Championnat des joueurs 2018
 Championnat des joueurs

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 Coral Players Championship

Championnat des joueurs de snooker
Sport à Preston (Lancashire)
Snooker en Angleterre en 2019
Snooker
Sport en mars 2019